Quality Control Music (також відомий як Quality Control, QC the Label, QC) — американський лейбл звукозапису з Атланти, Джорджія. Заснований у 2013 році Кевіном Лі та П'єром Томас. Має багато учасників, такі як Migos, Lil Yachty, Lil Baby та інших. Також і колишні, такі як Rich the Kid, Skippa Da Flippa і т.д. буд.

Учасники

Поточні 

 Migos (Offset, Quavo, Takeoff)
 Lil Yachty
 Lil Baby
 Migo Domingo
 Mango Foo
 YRN Lingo
 YRN Murk
 Duke Deuce
 DAYYTONA FOX
 Kollision
 24Heavy
 Street Bud
 Jordan Hollywood
 Stefflon Don
 Layton Greene
 City Girls

Продюсери 

 DJ Durel
 Makkis
 OG Parker
 Quay Global
 TheGoodPerry

Колишні 

 Rich The Kid
 Skippa Da Flippa
 Jose Guapo
 Johnny Cinco
 OG Maco
 Lil Duke
 Young Greatness (помер)
 Marlo (помер)

Дискографія

Збірники

Мікстейпи

Сингли

Примітки 

Американські лейбли звукозапису
Підприємства, засновані 2013